Stadtbrunnen steht für:
 Stadtbrunnen (Darmstadt)
 Stadtbrunnen Friesach, Kärnten
 Neuer Stadtbrunnen (Heilbronn)
 Stadtbrunnen (Köln)
 Stadtbrunnen (Otterberg), Rheinland-Pfalz
 Stadtbrunnen (Tangermünde)